

Козелиці — гміна в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Козелиці — село в гміні Козелиці Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Козелиці — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства